Wicd — компьютерная программа для управления сетевыми беспроводными соединениями Linux.

Возможности 
 Поддерживаемые сети: Ethernet и Wi-Fi (IEEE 802.11).
 Системы шифрования беспроводных сетей: WEP, WPA, WPA2.
 Создание беспроводных ad-hoc сетей.
 Совместим с wireless-tools.
 Полнофункциональный консольный и графический интерфейс пользователя.
 Сохранение различных настроек для какого-либо соединения (профили).

См. также 
 NetworkManager

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Wicd на SourceForge.net.
 Проект Wicd на Launchpad.

Свободное сетевое программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Linux